

Toponyme 

 Woodlawn, census-designated place située en Arkansas ;
 Woodlawn (Caroline du Nord) ;
 Woodlawn (Chicago) ;
 Woodlawn (Illinois) ;
 Woodlawn (Kentucky) ;
 Woodlawn (Maryland) ;
 Woodlawn (Ohio).

Patronyme 
 Holly Woodlawn (1946-2015), égérie d'Andy Warhol

Cinéma 
 Woodlawn.